Cieki w Polsce
 Graniczny Rów – rów wodny, dopływ Orli
 Graniczny Rów – rów wodny, dopływ Sławki

Przypisy